Појам  може да се односи на:

 Софија Доротеја од Целе
 Софија Доротеја Хановерска
 Софија Доротеја од Виртемберга
 Софија Доротеја Пруска